Хигер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хигер, Алан (род. 1936) — американский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Хигер, Ефим Яковлевич (1899—1956) — советский художник-иллюстратор.
 Хигер, Зофья (более известна под фамилией Дромлевичова; 1899—1938) — польская писательница, сценарист и переводчик, режиссёр, автор произведений для детей и молодежи.
 Хигер, Роман Яковлевич (1901—1985) — советский архитектурный критик, инженер и архитектор, один из идеологов конструктивизма.